

Arte 
 Ritratto del cavaliere Pietro Secco Suardo – olio su tela di Giovan Battista Moroni

Persone 
 Dino Secco Suardo – politico, diplomatico e antifascista italiano
 Ernesto Suardo – ingegnere e politico italiano
 Giacomo Suardo – politico italiano
 Giovanni Secco Suardo – restauratore e collezionista italiano
 Gualtiero Suardo – monaco cristiano e vescovo cattolico italiano
 Innico Maria Guevara-Suardo – luogotenente italiano del Magistero del Sovrano Militare Ordine di Malta
 Paolina Secco Suardo – poetessa italiana